Толука:

 Толука — город в Мексике.
 Толука (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике.
 Толука (аэропорт) — международный аэропорт в Мексике
 Толука — футбольный клуб в этом городе, один из сильнейших в Мексике.
 Толука — метеорит, упавший в Мексике.
 Невадо-де-Толука — вулкан в Мексике